J.A. Wallin kan avse bland andra:

Johan Adam Wallin (1862–1932), svensk tidningsman
Johan August Wallin (1871–1941), svensk transportmästare och fackföreningsman